Münchner Kindl steht für:

 Münchner Kindl, Münchner Wappen
 Münchner-Kindl-Baukasten, von 1904 bis in die 1930er Jahre erzeugter Holzbaukasten 
 Münchner Kindl Bräu, Brauerei in München
 Münchner Kindl (Zug), Fernzug der Deutschen Bundesbahn
 Münchner Kindl-Heim, heilpädagogische Einrichtung in München
 Tatort: Münchner Kindl. deutscher Fernsehfilm von Michael Kehlmann (1972)